Ралларвеген — дорога, построенная во время строительства железной дороги  в Норвегии. Она проходит от станции , через  и , до станции . Большая часть дороги проходит на высоте более 1000 метров над уровнем моря, среди горной тундры.

Дорога названа в честь rallar, .

Дорога популярна среди велосипедистов Более 20000 велосипедистов проезжают по этой дороге за год. Причиной популярности является то, что в оба конечных пункта легко попасть по железной дороге, сама дорога имеет качественное покрытие, а также живописные окрестности.

Ссылки 

Дороги Норвегии
Достопримечательности Норвегии